El municipio de Independence (en inglés: Independence Township) es un municipio ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 2430 habitantes y una densidad poblacional de 15,01 personas por km².

Geografía 
El municipio de Independence se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 161.9 km², de la cual 156.96 km² corresponden a tierra firme y (3.05%) 4.94 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2430 personas residiendo en el municipio de Independence. La densidad de población era de 15,01 hab./km². De los 2430 habitantes, el municipio de Independence estaba compuesto por el 89.51% blancos, el 4.53% eran afroamericanos, el 1.28% eran amerindios, el 0.53% eran asiáticos, el 0.04% eran isleños del Pacífico, el 1.15% eran de otras razas y el 2.96% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 3.13% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Montgomery (Kansas)